Cette page contient les pages d'homonymie de Beu, BEU,  de Beu, de Beus, Beux.

Sigle 

BEU est un sigle qui peut signifier :
 , une organisation britannique qui faisait la promotion du patriotisme, de la réforme sociale, de la paix industrielle, de l'Empire et de l'opposition au socialisme.

Code 

BEU est un code qui peut signifier :
 .

Patronyme 

 Jean de Beu, fils de Robert IV de Dreux ;
 Jos De Beus (1952-2013), politologue néerlandais, ancien professeur d’Histoire, de Sciences et culture politique à l’Université d'Amsterdam ;
 Liste des vicomtes de Beu, maison capétienne de Dreux :
 Robert Ier de Beu (1217-1281), fils du comte Robert III et d'Aénor de St-Valery-sur-Somme ;
 Robert II de Beu (1265-1306), fils du précédent et d'Isabelle de Villebéon ;
 Robert III de Beu (1288-1351), fils du précédent ;
 Robert IV de Beu (1241-1282), comte de Dreux et de Montfort ;
 Robert VI de Beu (1348-1396), fils de Robert III et d'Agnès de Thianges dame de Vallery.

Toponyme 

 Beu (ou Beni), commune de la ville de Beni dans la province du Nord-Kivu de la République démocratique du Congo ;
 Beux, commune française située dans le département de la Moselle.

Code IATA des aéroports